Na sceni je slovenska tedenska glasbena oddaja na Valu 202, ki je na sporedu od februarja 1997. Namenjena je albumskim novostim slovenskih izvajalcev, ki jih ti predstavijo v pogovoru z urednikom in voditeljem Jernejem Venetom. Na sporedu je ob torkih ob 20h.

27. novembra 2018 je bila predvajana 1000. epizoda oddaje (Dan D – Milo za drago).

Pred majem 2007

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Sklici

Zunanje povezave

 Na sceni na Valu 202
 Na sceni v arhivu RTV 4D (glej Sorodno/Starejše oddaje)

Slovenska glasba
Slovenske glasbene oddaje
Oddaje na Valu 202